Sint-Petrus'-Bandenkerk, Sint-Pieters-Bandenkerk of Sint-Pieter in de ketenskerk kan verwijzen naar kerken genoemd naar het feest van de bevrijding van Petrus (Sint-Petrus' Banden):

In andere talen:

 Duits: Petri-Ketten-Kirche,
 Engels: Saint Peter in Chains of Saint Peter ad Vincula,
 Frans: Saint-Pierre-aux-Liens of Saint-Pierre-ès-Liens,
 Italiaans: San Pietro in Vincoli/Vinculis
 Spaans: San Pedro ad Víncula.

België
 Sint-Pietersbandenkerk (Attenhoven)
 Sint-Pietersbandenkerk (Beringen)
 Sint-Pieters-Bandenkerk (Bertem)
 Sint-Pietersbandenkerk (Dikkele)
 Sint-Pietersbandenkerk (Dudzele)
 Sint-Pietersbandenkerk (Erondegem)
 Sint-Pieters-Bandenkerk (Erwetegem)
 Sint-Pieters-Banden en Sint-Berlindiskerk (Grotenberge)
 Sint-Pietersbandenkerk (Halen)
 Sint-Pieters-Bandenkerk (Hamme)
 Sint-Pietersbandenkerk (Lommel)
 Sint-Pieters-Banden (Mazenzele)
 Sint-Pietersbandenkerk (Merelbeke)
 Sint-Pietersbandenkerk (Nederbrakel)
 Sint-Pietersbandenkerk (Oostkamp)
 Sint-Pietersbandenkerk (Ophasselt)
 Sint-Pietersbandenkerk (Oudenaken)
 Sint-Pietersbandenkerk (Semmerzake)
 Sint-Pietersbandenkerk (Torhout)
 Sint-Pietersbandenkerk (Voorde)
 Sint-Pietersbandenkerk (Wijer)
 Sint-Pietersbandenkerk (Wintershoven)

Duitsland
 Sint-Petrus' Bandenkerk (Weiler)

Frankrijk
 Sint-Pieters-Bandenkerk (Merkegem)

Italië
 San Pietro in Vincoli, kerk in Rome

Nederland
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Bladel)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Diemen)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Gilze)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Heesch)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Hilvarenbeek)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Leende)
 Sint-Petrus' Bandenkerk (Maastricht)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Macharen)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Oisterwijk)
 Petrus' Bandenkerk (Overschie)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Rijsenburg)
 Sint-Petrus'-Bandenkerk (Son)
 Sint-Petrus' Bandenkerk (Venray)

Verenigd Koninkrijk
 St-Peter-ad-Vincula, kapel van de Tower of London

Verenigde Staten
 Sint-Petrus' Bandenkathedraal (Cincinnati)

Petrusbanden